Royal Irish Regiment, van 1684 tot 1881 het 18th regiment of Foot, een Iers infanterieregiment in het Britse leger tot 1922.
 Rhode Island (kip) of Rhode Island Red, een Amerikaans kippenras ontstaan in de 19e eeuw.
 Richmond International Raceway, een racecircuit in Richmond in de Amerikaanse staat Virginia, geopend in 1951.
 Riverside International Raceway, een racecircuit in Riverside in de Amerikaanse staat Californië, geopend in 1957, gesloten 1989.
 Reglement Is Reglement, een Belgische televisiekwis uit 1995 gepresenteerd door Urbanus en later Els de Schepper.
 Reference intensity ratio, een rekenmethode bij röntgendiffractie in de kristallografie.
 Regional Internet Registry, een van de vijf regionale organisaties die de IP-adressen op het internet toekennen namens de IANA, en die toezicht houden op de uitgifte van domeinnamen.
 RIR, de IATA-luchthavencode voor Flabob Airport bij Riverside in de Amerikaanse staat Californië.
 rir, de ISO 639-3-taalcode voor de Malayo-Polynesische taal Ribun.